Собор Девы Марии (Йоханнесбург) () — кафедральный собор Йоханнесбургской епархии англиканской церкви в ЮАР. Храм расположен в городе Йоханнесбурге, является памятником архитектуры.

История 
Идея строительства собора была выдвинута англиканским епископом Йоханнесбурга преподобным Иоанном Даррагые. Над проектом здания работали такие архитекторы как сэр Герберт Бейкер и Фрэнк Флеминг. В 1921 году была построена часовня, а 13 мая 1926 года началось строительство основной части собора. Строительство собора было завершено и освящено в праздник Святого Михаила и всех Ангелов 27 сентября 1929 года. В 1950-х годах Собор Девы Марии был одним из немногих церквей в центре Йоханнесбурга, где не действовали законы расовой сегрегации. В 1975 году Десмонд Туту стал первым чернокожим деканом этого собора. В апреле 1993 года тело южноафриканского политика и борца с режимом Апартеида Оливера Тамбо находилось в соборе, перед тем как он был похоронен в Бенони.

Описание 
Собор построен в романском стиле, разделён на три придела: придел Святого Иоанна Златоуста, часовню «Всех душ» в память о южноафриканцах, погибших в Первой мировой войне, и часовню Святого Духа. В интерьере собора преобладают белые оштукатуренные колонны и арки, глянцевый паркетный пол, витражи и простые деревянные скамьи.

Примечания

Литература 
 Walshe, Peter (1983). Church versus state in South Africa : the case of the Christian Institute. London: Hurst. p. 77. ISBN 0905838815. Retrieved 16 September 2014.

Ссылки 
 Большие церкви и храмы Йоханнесбурге. Собор св. Марии

Здания и сооружения, заложенные в 1926 году
Храмы, построенные в 1929 году
Появились в XX веке в ЮАР
Англиканские соборы
Девы Марии
Йоханнесбург
Храмы Богородицы в ЮАР